Times puede referirse a las siguientes publicaciones:

 The Times (f.1785), periódico de Reino Unido.
 The Times, periódico de Ghana.
 The New York Times (f.1851), periódico de Nueva York, Estados Unidos.
 Los Angeles Times (f.1881), periódico de Los Ángeles, Estados Unidos.
 Financial Times (f.1888), diario sobre economía y finanzas.
 The Sunday Times, semanario de Reino Unido e Irlanda.